WWE Extreme Rules, een jaarlijks pay-per-view worstelevenement geproduceerd door World Wrestling Entertainment (WWE)
 Extreme Rules match, een wedstrijdtype in het professioneel worstelen